

Musica 
Memento – gruppo musicale australiano
Memento – album del trombettista francese Soel del 2003
Memento – album dei Booka Shade del 2004
Memento – album dei Dead Can Dance del 2005
Memento – album video degli Stream of Passion del 2016

Altro 
Memento – design pattern
Memento – film del 2000 diretto da Christopher Nolan
Memento – rivista ufficiale del Mensa Italia
Il ricordo (Memento) – episodio della sesta stagione di Stargate SG-1